Jerata (Ketol), een plaats in Indonesië
Jerata (Silih Nara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing